Soulful – album di Dionne Warwick del 1969
 Soulful – album di Ruben Studdard del 2003